|-
| 181001 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181002 - || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181003 - || || 7 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181004 - || || 7 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181005 - || || 4 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181006 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181007 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181008 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181009 - || || 13 de juliol de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 181010 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181011 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181012 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181013 - || || 9 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181014 - || || 9 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181015 - || || 11 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181016 - || || 11 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181017 - || || 11 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181018 - || || 12 de juliol de 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 181019 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181020 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181021 - || || 9 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181022 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181023 - || || 7 de juliol de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 181024 - || || 7 de juliol de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 181025 - || || 28 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 181026 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181027 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181028 - || || 27 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181029 - || || 27 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181030 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181031 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181032 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181033 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181034 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181035 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181036 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181037 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181038 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181039 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181040 - || || 31 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181041 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181042 - || || 16 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181043 - || 2005 PV || 4 d'agost de 2005 || Nakagawa || Nakagawa
|-
| 181044 - || || 1 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 181045 - || || 1 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 181046 - || || 2 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181047 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181048 - || || 6 d'agost de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 181049 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181050 - || || 2 d'agost de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 181051 - || || 6 d'agost de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 181052 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181053 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181054 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181055 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181056 - || || 11 d'agost de 2005 || Pla D'Arguines || R. Ferrando, M. Ferrando
|-
| 181057 - || || 9 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181058 - || || 6 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181059 - || || 22 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181060 - || || 22 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181061 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181062 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181063 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181064 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181065 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181066 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181067 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181068 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181069 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181070 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181071 - || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 181072 - || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 181073 - || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 181074 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181075 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181076 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181077 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181078 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181079 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181080 - || || 22 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 181081 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181082 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181083 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181084 - || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 181085 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181086 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181087 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181088 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181089 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181090 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181091 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181092 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181093 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181094 - || || 28 d'agost de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 181095 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181096 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181097 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181098 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181099 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181100 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
|}

1